Le bombardement de Salé peut faire référence à :
 Bombardement de Salé (1629)
 Bombardement de Salé (1765)
 Bombardement de Salé (1851)